Okręty US Navy o nazwie USS  "Chewink":
 Pierwszy  był trałowcem. Zwodowany w 1918.
 Drugi , wcześniej LCI(L)-701;

Chewink